Илов може бити:

 Илов (Источна Фризија), општина у округу Аурих, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Илов (Флеминг), општина у округу Телтов-Флеминг, у њемачкој покрајини Бранденбург.